Heikinheimo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1914-1999), joueur d'échecs professionnel finlandais
 (1938-1997), musicologue et journaliste finlandais
 (né en 1983), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois